«One More Chance» (с англ. — Ещё один шанс») — песня Майкла Джексона с его компиляционного альбома 2003 года Number Ones. Также была издана отдельным синглом. Автор песни — Ар Келли.

Список композиций 
12" (США)
 A1 "One More Chance" (Metro Remix) – 3:50
 A2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37
 B1 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 B2 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00
 B3 "One More Chance" (album version) – 3:50

CD (макси-сингл, США)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 3 "One More Chance" (Metro Remix) – 3:50
 4 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00
 5 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37

12" (промоционный макси-сингл, США)
 A1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 A2 "One More Chance" (R. Kelly Remix) – 3:50
 A3 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00
 B1 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37
 B2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 B3 "One More Chance" (Night & Day R&B Mix) – 3:36

CD (сингл, Канада)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 2 "One More Chance" (Ron G. Rhythmic Mix) – 3:50
 3 "One More Chance" (Paul Oakenfold Pop Mix) – 3:45

CD (макси-сингл, Европа)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 3 "One More Chance" (Metro Remix) – 3:50
 4 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00

CD (промоционный сингл, Европа)
 1 "One More Chance" – 3:50

CD (сингл 1, Великобритания)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37

CD (сингл 2, Великобритания)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50
 2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 3 "One More Chance" (Metro Remix) – 3:50
 4 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00

12" (промоционный сингл, Великобритания)
 A1 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37
 B1 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00
 B2 "One More Chance" (album version) – 3:50

12" (сингл, Великобритания)
 A1 "One More Chance" (Metro Remix) – 3:50
 A2 "One More Chance" (Paul Oakenfold Urban Mix) – 3:37
 B1 "One More Chance" (Paul Oakenfold Mix) – 3:50
 B2 "One More Chance" (Ron G Club Remix) – 4:00
 B3 "One More Chance" (album version) – 3:50

12" (сингл, ограниченное издание с картинкой на диске, Великобритания)
 A "One More Chance" (album version) – 3:50
 B "Billie Jean" (album version) – 4:54

CD (мини-сингл, Германия)
 1 "One More Chance" (album version) – 3:50

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2003 года
Песни Майкла Джексона
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады